Nádegas - porção musculosa da parte dorsal traseira do tronco do corpo humano
 Xi Aquarii - estrela da constelação de Aquarius também conhecida por "Bunda"
 Bundas - publicação que parodiava a revista brasileira "Caras"
 Língua mbunda - também chamada de lingua bunda ou vambunda

Pessoas 
Robert Bunda - um político do Hawaii

Localidades 
 Bunda - distrito da Tanzânia
 Bundas - município de Angola

Veja também 
 Bundha - um personagem de quadrinhos criado por Newton Foot nos anos 80

Desambiguação